Kemer può riferirsi a diversi toponimi:
 Kemer, città della Turchia, nella provincia di Adalia
 Kemer, città della Turchia, nella provincia di Burdur
 Kemer, comune della Turchia, nella provincia di Muğla
 Kemer, vecchio nome della città turca di Burhaniye
 Kemer, toponimo in ungherese di Camăr
 Diga di Kemer, in Turchia

en:Kemer